José Giménez puede referirse a:

 José R. Giménez Corbatón (1952-), escritor español;
 José L. Giménez-Frontín (1943-2008), escritor español;
 José A. Giménez Martín (1957-), político español;
 José Mª Giménez Pérez (1980-), futbolista español.
 José Mª Giménez de Vargas (1995-), futbolista uruguayo.

en:José Giménez